Смирнов, Юрий Александрович:
 Смирнов, Юрий Александрович (род. 1948) — министр внутренних дел Украины.
 Смирнов, Юрий Александрович (1928—2007) — Герой Социалистического Труда.
 Смирнов, Юрий Александрович (1914—1987) — советский писатель, переводчик.